Le Qatar Classic féminin 2004 est l'édition féminine 2004 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du  au . 

Vanessa Atkinson remporte le titre en battant Vicky Botwright en finale. La semaine suivante, elle remporte les championnats du monde.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic

féminin 2004
Squash en 2004
Sport au Qatar en 2004
Sport en novembre 2004
Sport en décembre 2004